Слово-омоним, имеет несколько разнообразных значений.

 Тамарин как имя, фамилия
 Тамарина (женская фамилия)
 Тамарино — географические наименования
 Тамарины или сагуины ( Saguinus) — род обезьян из семейства игрунковых. В том числе:
 Золотистая игрунка - редкий исчезающий вид из семейства игрунковых на восточном побережье Бразилии
 Тамарин Шварца — род обезьян из семейства игрунковых, встречающиеся в Бразилии и Колумбии.
 Тамарин Жоффруа — род обезьян из семейства игрунковых, встречающиеся в Панаме и Колумбии.

См. также:
  тамаринд (арабск. — tamr hindi; итальянск. и испанск. — tamarindo, т.е. индейский финик) — тропическое вечнозелёное дерево семейства бобовых, приятно-кислые плоды которого используются в медицине. Растёт в Ост-Индии, Вест-Индии и Аравии.